

События 
 1 января введён юлианский календарь
 45 — Консул (без коллеги): Гай Юлий Цезарь (патриций); консулы-суффекты (с 1. X): Квинт Фабий Максим (патриций) и Гай Требоний (плебей). 31. XII — Фабий умер, консул-суффект: Гай Каниний Ребил (плебей); проконсулы: Марк Ацилий Канин (Каниниан, в Ахайе) и Тит Фурфаний Постум (на Сицилии); преторы: Авл Помпей Вифиник, Гай Азиний Поллион, Децим Юний Брут Альбин, Квинт Гортензий Гортал, Квинт Корнифиций, Луций Минуций Базил Сатриан, Луций Мунаций Планк, Луций Стаций Мурк, Луций Тиллий Цимбер, Марк Семпроний Рутил и Тит Секстий; пропреторы: Авл Гирций (в Трансальпийской Галлии), Гай Альбий Каррина (в Дальней Испании), Гай Клувий (в Цизальпийской Галлии), Гай Саллюстий Крисп (в Нумидии), Квинт Марций (в Вифинии) и Луций Волькаций Тулл (в Киликии); плебейские эдилы: Квинт Целий (ум. после 43 до н. э.), Луций Аппулей и Луций Элий Ламия; народные трибуны: Луций Валерий Ацискул, Луций Понтий Аквила, Публий Вентидий Басс, Публий Деций (Субулон) и Цецилий (Буцилиан?) (или Помпоний); квесторы: Луций Аппулей Дециан (в Дальней Испании) и Марк Аппулей (в Азии); проквестор: Маний Ацилий Глабрион (в Македонии); монетные триумвиры: Гай Клувий, Гай Юлий Цезарь, Луций Лоллий Паликан, Луций Валерий Ацискул, Луций Папий Цельс, Луций Плавтий Планк, Марк Эппий и Секст Помпей Магн Пий.
 17 марта — произошла битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря, закончившаяся блестящей победой последнего и практически положившая конец гражданской войне Помпея и Цезаря.
 17 марта — Победа Цезаря в битве при Мунде над Гнеем и Секстом, сыновьями Помпея. Гибель Гнея Помпея. Май — Цезарь объявлен диктатором в четвёртый раз. Сентябрь — Возвращение Цезаря в Рим. «Закон Юлия о муниципиях». Триумф Цезаря в честь победы при Мунде. Цезарь отправляет Октавия в Аполлонию (Иллирия).
 45 — Правитель гетов Биребиста убит восставшими гетами. Распад его царства.

Родились 
 Юл Антоний — второй сын Марка Антония и Фульвии.

Скончались 
 17 марта — Тит Лабиен, талантливый римский полководец, уважаемый Гаем Юлием Цезарем. Отец Квинта Лабиена. Погиб в бою при Мунде;
 17 марта — Публий Аттий Вар, сторонник Республики и помпеянец. Погиб у Мунда;
 май — Марк Клавдий Марцелл (род. ок. 94 до н. э.), помпеянец, друг Цицерона. Убит своим клиентом близ Пирея (Ахайя);
 лето — Бабуллий, общий знакомый Цицерона, Юлия Цезаря и Квинта Пакония Лепты, завещатель;
 31 декабря — Квинт Фабий Максим, консул-суффект текущего года;
 Туллия Цицеронис (род. 5 августа 78 до н. э.), дочь Марка Цицерона и Теренции, трижды выходившая замуж за консулов и проконсулов Рима;
 Тит Квинкций Скапула — всадник, ревностный помпеянец времён гражданской войны 49—45 до н. э., соратник Гнея Помпея. Участник битвы при Тапсе. После сражения в долине Мунда в 45 до н. э., видя, что всё потеряно, бежал в Кордубу, где покончил с собой после роскошного банкета;
 Публий Нигидий Фигул — претор 58 года до н. э., друг Цицерона. Умер в изгнании.

Примечания

См. также